Konjunktion kan syfta på:

 Konjunktion (ordklass) – ett ord eller en fras som har till uppgift att binda samman satsdelar eller satser
 Konjunktion (logik) – ett konnektiv, som betecknas med symbolen ∧ {\displaystyle \land } \land eller symbolen ⋅ {\displaystyle \cdot } \cdot , och utläses som "och"
 Konjunktion (astronomi) – när två himlakroppar har samma rektascension
 Stor konjunktion – astromisk konjunktion med Jupiter och Saturnus